Hell's Kitchen — компіляція американського репера Андре Нікатіни, видана 15 січня 2002 р. Зведення: Нік Піс. Звукорежисер: Smoov-E. Виконавчі продюсери: Ніколо Веннаруччі, Fillmoe Coleman.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Андре Нікатіни
Англомовні музичні альбоми